Stager steht für:

 Stager (Michigan), Ort im Iron County, Michigan, USA
 Lawrence E. Stager (1943–2017), US-amerikanischer Archäologe

Siehe auch:
 Stäger
 Staeger